Devir puede referirse a:

 Devir, nombre en hebreo del Sanctasanctórum, el recinto más sagrado del antiguo Templo de Jerusalén.
 Devir, grupo editorial multinacional brasileño.
 Devir Ibérica, filial española del grupo editorial Devir.